Szabolcs-Szatmár-Bereg este un județ din nord-estul Ungariei. În componența sa intră o parte din teritoriul vechilor comitate Sătmar (cea mai mare parte a acestuia este astăzi județul Satu Mare) și Bereg (cea mai mare parte a acestuia constituie astăzi o parte din oblastul Transcarpatia din Ucraina).

Structura administrativă

Municipii 

 Nyíregyháza (resedință de județ)

Orașe 
(2001)

Sate 

Szabolcs-Szatmár-Bereg